Steve Biko – południowoafrykański działacz antyapartheidowski, zamordowany przez policję w 1977 roku
 Biko – piosenka Petera Gabriela